ANK1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 8-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 881 амінокислот, а молекулярна маса — 206 265.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Задіяний у такому біологічному процесі, як альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у цитоплазмі, цитоскелеті, мембрані, саркоплазматичному ретикулумі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 8

Мембранні білки
Цитоскелет